Etten-Leur, città dei Paesi Bassi
 Etten, villaggio dei Paesi Bassi